Gran Diccionario de Náhuatl, diccionari de la llengua náhuatl elaborat per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic
 Genio domini nostri, làpida evocadora del genius a la Roma imperial
 Gulf Daily News, diari en anglès publicat a Bahrain
 Gestió de drets digitals (del seu nom en francès Gestion des Droits Numériques), tecnologia orientada a evitar les infraccions de copyright a l'entorn digital
 GDN també és el codi IATA de l'Aeroport de Gdańsk-Lech Wałęsa, aeroport que serveix l'àrea de Gdańsk, a Polònia
 GdN també és la fórmula química del nitrur de gadolini, compost químic de gadolini i nitrogen
 Gdn també és l'abreviatura de la gaidonnayita, mineral de la classe dels silicats